Le nom Kanizsa peut désigner :
 Nagykanizsa, une localité hongroise, située dans le comitat de Zala.
 Gaetano Kanizsa, un psychologue italien.